Mit Stempeltechnik werden verschiedene Arbeitstechniken bezeichnet:

 Verfahren zur Anhebung schwerer Bauwerke oder Bauteile, beispielsweise Brücken, mittels hydraulischer Stempel

 Ausbau im Untertage-Bergbau mit Stempeln (Grubenstempel)

 Anfertigung von Stempeln, die zum Vervielfältigen von Mustern (beispielsweise Text) oder zum Einprägen von Mustern auf oder in ein Material (beispielsweise Papier, Metall) dienen, oder diese Tätigkeit selbst

 in der Mikrobiologie die Übertragung von Mikroorganismenkolonien von der Oberfläche eines Gelnährbodens in gleicher räumlichen Anordnung auf einen anderen Gelnährboden (Stempeltechnik (Mikrobiologie))